Джу́лия Хо́лтер (Julia Holter, 1984) — американская певица, музыкант.

Биография 
Холтер родом из Лос-Анджелеса, её отец — гитарист, игравший однажды с Питом Сигером. Она с детства обучалась игре на классическом фортепиано, позднее изучала электронную музыку в Калифорнийском институте искусств, сотрудничала с Линдой Перхакс и Рамоной Гонсалес (Nite Jewel).

В течение четырёх лет с 2008 года Холтер выпустила четыре альбома ограниченными тиражами на небольших лейблах. Полноценный дебют состоялся осенью 2011 года, когда вышла пластинка Tragedy, вдохновлённая трагедией Еврипида «Ипполит». Она получила 8 баллов из 10 на Pitchfork и заняла 13-е место в списке лучших релизов года в журнале Fact. Критики сравнивали Холтер с Джоанной Ньюсом, Джулианной Барвик и Лори Андерсон.

8 марта 2012 года состоялся релиз альбома Ekstasis, сведением которого занимался Коул М. Грайф-Нилл, гитарист из группы Ариэля Пинка.

Дискография

Студийные альбомы 
 Cookbook (2008)
 Celebration (2010)
 Live Recordings (2010)
 Eating the Stars (2011)
 Tragedy (2011)
 Ekstasis (2012)
 Loud City Song (2013)
 Have You in My Wilderness (2015)
Aviary (2018)

Концертные альбомы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы США
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского института искусств
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков‎